David Bishop (né en 1948), arbitre néo-zélandais de rugby à XV ;
  (né en 1960), joueur gallois de rugby à XV et de rugby à XIII ;
  (né en 1983), joueur gallois de rugby à XV.